Edendale – città della Municipalità locale di Msunduzi (Sudafrica)
Edendale – quartiere di Los Angeles (Stati Uniti d'America)